Magnolidni kompleks ali magnolide, pa tudi Magnoliidae in Magnolianae, je poimenovanje za klad (monofiletsko skupino) kritosemenk. Do nedavnega je med magnolide spadalo približno 9 000 vrst, med drugim tudi kafrovec (Cinnamomum camphora), avokadovec (Persea americana), črni poper (Piper nigrum), navadni tulipanovec (Liriodendron fastigiatum) in navadni lovor (Laurus nobilis). Pripadnikom skupine so skupni trištevni cvetovi, pelodna zrna z eno odprtino in mrežasto žilnati listi. Nekateri pripadniki magnolidnega kompleksa spadajo med ene najstarejših kritosemenk, ki si nekatere lastnosti delijo celo z golosemenkami (denimo prašnike, ki spominjajo na luske moških storžev).

Klasifikacija
Magnoliidae je botanično ime podrazreda, medtem ko sta magnolidni kompleks in magnolide neformalni imeni, ki ne upoštevata smernic ICBN. Nižji taksoni, ki spadajo v podrazred, so v različnih taksonomskih sistemih precej raznoliki, obvezno pa v magnolidni kompleks spada družina magnolijevk (Magnoliaceae). Strokovnjaka Chase in Reveal sta v svoji študiji iz leta 2009 predlagala, da se ime Magnoliidae uporablja za vso skupino kritosemenk, medtem ko naj bi štiri redove, obravnavane v tem članku, združevalo ime Magnolianae.

Sistem APG
Magnolidni kompleks je najbolje poznan zaradi sistema APG, ki se uporablja za klasificiranje kritosemenk. Za vse različice sistema APG je značilno, da se za taksonomske kategorije nad redom ne uporablja formalnih botaničnih imen. V skladu s temi sistemi se velikim kladom pripisuje neformalna imena, kot sta magnolidni kompleks in magnolide. Formalno botanično ime (Magnolianae) je bilo dodano kasneje v posebni publikaciji. PhyloCode je leta 2007 magnolidam dalo formalno ime Magnoliidae.

Spodaj je prikazana postavitev klada magnolidnega kompleksa, kot jo priporoča sistem APG III. Tudi v novejšem sistemu APG IV iz leta 2016 med magnolide spadajo isti štirje redovi, nekoliko spremenjene pa so sorodne skupine.

Sklici

Zunanje povezave 

Kritosemenke